

Населені пункти та їхні частини

 Контреверс — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Контреверс — село в гміні Стшеґово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Контреверс — село в гміні Мнюв Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Контреверс — частина міста Згеж у Зґерському повіті Лодзинського воєводства
 Контреверс — частина села Радзинек у гміні Бжузе Рипінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Контреверс — частина села Чолово в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Контреверс — частина села Вевець у гміні Стшельце-Вельке Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Контреверс — частина села Кузьниця в гміні Русець Белхатовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки